Feel Good Now – album zespołu Swans
 Feel Good Now – EP The Ready Set